Сергей Игоревич Ло́гинов  (24 июня 1950, Ленинград — 25 июля 2017) — советский, российский режиссёр документального кино.

Биография 
Начал снимать документальное кино как режиссёр с 18 лет. Первая лента — «Счастливый человек», Свердловское ТВ,1968 г.

В 1976 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР. За 40 лет работы в документальном телевизионном кинематографе снял более 100 документальных фильмов, 27 раз становился лауреатом и призером советских, российских и международных теле и кинофестивалей.

Работал в творческом объединении «Экран»  Гостелерадио СССР, ТПО «Союзтелефильм» 1977—1993 гг. В 1990-х годах снимал фильмы и сюжеты для передач телекомпаний: ОРТ, ВГТРК, МГТРК «Мир», REN-TV, ТВЦ и телеканала «Культура». В г. Рыбинске им было снято шесть документальных картин: «Дневник директора школы», «Дорогая Ирэн», «Любовь», «Надежда», «На всю оставшуюся жизнь», «На разных берегах» и ряд спортивных историй для передачи «1/52», т/к «REN-TV».

Член Союза кинематографистов СССР и РФ с 1982 года.

Избранная фильмография 
 1981 — Калужский вариант — сценарий А. Левикова, оператор В. Ледков — Большой приз, Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов, Ереван, 1981. Т/0 «ЭКРАН».
 1982 — Компетентное мнение — Приз Союза кинематографистов СССР за 1982. Т/0"ЭКРАН".
 1990 — Дом на Масловке — Grand-Prix Special, World Television documentary Festival, Токио, 1990. Права и прокат ВГТРК.
 1991 — Автопортрет — фильм о художнике Зое Чернаковой (Лисси Мусса). Права и прокат ВГТРК.
 1992 — Перед грозой — Призы за лучшее изображение и лучший саундтрек, Екатеринбург, 1992. Приз за лучший сценарий МТФ, Варна, 1993. Права и прокат ВГТРК.
 1992 — Европа плюс и плюс и плюс… Автор сценария (совм. с В. Азариным) и постановка. Права и прокат ВГТРК.
 1993 — Татьяна Назаренко — Портрет. Приз за лучший саундтрек Андрею Юровскому МТФ, Прага. Приз женской католической ассоциации Нион, Швейцария, 1993. Т/0 «ЭКРАН».
 1994 — Чужой — фильм о художнике-мультипликаторе Александре Петрове, ВГТРК, 1994.
 1995 — Надежда — фильм о рыбинской фолк-группе «Седьмая вода» — производство "МГТРК «МИР», 1995.
 1996 — Предварительные итоги — Приз МКФ «Золотой Витязь» за вклад в славянский кинематограф, 1996. Минск. Права и прокат HELEN.
 1997 — Странные женские увлечения — 4 короткие истории о спорте, «1/52», «REN-TV», 1997.
 1999 — Профессия - англичанин — Телесериал, 6 фильмов. Портреты: Джуди Денч, Пола Скофилда, Лоренса Оливье, Кеннета Брана, Сары Майлз, Иэна Маккеллена. ТВЦ,1999.
 2007 — 26 минут о любви — Приз зрительских симпатий фестиваля «Семья России». Права и прокат HELEN.
 2008 — Людмила Шагалова «Острова» — т/к «Культура». Права и прокат ВГТРК.
 2011 — Возвращение — фильм о московской художнице Ольге Плужниковой. Продюсер В. Верендеев. Права и прокат «Кино для всех».
 2013 — История Елены А. — Права и прокат HELEN.
 1990—2013 — Телесериал «Современные художники России» — 13 фильмов.

Примечания 

Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Мосфильм
Кинодокументалисты